Horsten ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Horsten, Pseudonym der Künstler Gustav Sinzheimer (1877–1943) und Erwin Hartung (1901–1986)
 Heiner Horsten (* 1947), deutscher Diplomat und seit 2008 Ständiger Vertreter bei der OSZE in Wien
 Michael W. Horsten (* 1963), dänischer Regisseur und Drehbuchautor

Horsten ist:
 eine Ortschaft der Gemeinde Friedeburg, siehe Horsten (Friedeburg)
 ein Ortsteil der Stadt Bad Nenndorf, siehe Horsten (Bad Nenndorf)

Siehe auch:
 Sonnenstein von Horsten